é uma característica da língua japonesa na qual um mora é formado com um som de [j] acrescentado.

Os Yōon são representados em hiragana usando um kana que termina em i, como き (ki), mais uma versão menor que a habitual de um dos três kanas y, ya, yu ou yo. Por exemplo kyō, "hoje", é escrito きょう, usando uma pequena versão do kana yo, よ. O contraste isto com kiyō, "hábil", que é escrito きよう, com um kana yo de tamanho natural. No passado, no uso histórico do kana, os yōon não foram distinguidos com o kana menor, e tinham de ser adivinhados pelo contexto.

A maior parte das palavras que agora usam yōon foram originalmente obtidas do chinês. A versão antiga do japonês não tinha nenhum som de yōon. É teorizado que yōon se desenvolveu por causa da influência das palavras chinesas.

Tabela

Referências

Yoon
Yoon
Yoon